Amman Stock Exchange - de aandelenbeurs van Jordanië 
 Asen - Volgelingen van Odin uit de Noorse mythologie